Грот может означать:
 Грот ( от ) — карстовая форма рельефа, неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким входом, либо расширение пещеры после узкого прохода.
 Грот — особый тип паркового сооружения; павильон, имитирующий естественный грот.
 Грот — название паруса на судне.
 Грот — российская хип-хоп-группа.
 Гроты — польский дворянский герб.
 Грот-мачта — самая крупная из судовых мачт.
 Грот — посёлок, Щигровский район, Курская область, Россия